Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Drozdow – rosyjski lekkoatleta
 Atanazy (Drozdow) – prawosławny biskup
 Dymitr (Drazdou) –  prawosławny biskup
 Filaret (Drozdow) –  prawosławny biskup, święty
 Wiktor Drozdow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa, oficer, ludowy komisarz
 Zenobi (Drozdow) –  prawosławny biskup